Gerthsen ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Gerthsen, deutsche Physikerin, Professorin und Institutsleiterin am Karlsruher Institut für Technologie 
 Christian Gerthsen (1894–1956), deutscher Physiker, Verfasser des Lehrbuchs Gerthsen Physik